La finale de la Coupe UEFA 1974-1975 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Rheinstadion de Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest, et au Diekman Stadion de Enschede, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe ouest-allemande du Borussia Mönchengladbach aux Néerlandais du FC Twente. Au terme des deux rencontres, les Ouest-Allemands l'emportent sur le score de 5 buts à 1 (0-0 à l'aller, 5-1 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1974-1975
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1974-1975

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1974-1975

Notes et références 

1974-1975
Compétition de football en Allemagne
Compétition de football aux Pays-Bas
Face-à-face du Borussia Mönchengladbach
Football en Allemagne en 1975
1975 aux Pays-Bas
Sport en mai 1975
Événement sportif en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Événement sportif dans la province d'Overijssel
Sport à Enschede